ECMO – ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi
 ECMO – oficer operator środków przeciwdziałania radioelektronicznego ()